В одиночному розряді тенісного турніру Wismilak International 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Світлана Кузнецова здобула титул, у фіналі перемігши Марлен Вайнгартнер 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Анастасія Мискіна (2-ге коло)
 Світлана Кузнецова (переможниця)
 Ай Суґіяма (1-ше коло)
 Надія Петрова (півфінал)

 Чанда Рубін (1-ше коло)
 Марія Венто-Кабчі (1-ше коло)
 Хісела Дулко (чвертьфінал)
 Єлена Янкович (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic
Тур WTA 2004